Александр Ионович Давитая (8.05.1920—????) — разведчик 920-го отдельного корпусного сапёрного батальона (28-й стрелковый корпус, 60-я армия, 1-й Украинский фронт), красноармеец, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 8 мая 1920 года в селе Эки Грузинской демократической республики, ныне в составе Сенакского муниципалитета края Самегрело-Верхняя Сванетия (Грузия). Из семьи крестьянина. Грузин. 

Окончил среднюю школу в 1938 году. Работал машинистом подъёмного крана в паровозном депо на станции Очамчира.

В Красную армию призван Сенакским районным военкоматом Грузинской ССР в марте 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с 17 марта 1942 года. Воевал на Южном фронте, но совсем недолго: через несколько дней, 28 марта, был ранен. После выздоровления направлен на Западный фронт. Там был ранен уже вторично, в бою 11 июня 1943 года. Лечился в эвакогоспитале в Горьковской области. После выздоровления, с октября 1943 года, служил в 770-м армейском мотоинженерном батальоне, который находился на формировании в тылу.

В третий раз красноармеец Александр Давитая прибыл на фронт в марте 1944 года и до Победы воевал в 920-м отдельном корпусном сапёрном батальоне в 60-й армии на 1-м Украинском фронте. Участвовал в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской операции, Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской операциях, Верхне-Силезской и Моравско-Остравской наступательных операциях.

Разведчик 920-го отдельного корпусного сапёрного батальона (28-й стрелковый корпус, 60-я армия, 1-й Украинский фронт) красноармеец Давитая Александр Ионович отличился в период подготовки к Львовско-Сандомирской операции. В период с 7 июня по 7 июля 1944 года в районе населённых пунктов Бялковце и Енидава (восточнее города Зборов Тарнопольской области Украинской ССР) выполнял боевую задачу по разведке переднего края обороны противника на фронте в 12 километров. За это время осуществил, зачастую под пулемётным и артиллерийским огнём, 13 вылазок к траншеям противника, 2 раза попадал в окружение и с боем прорывался из него, установил и определил границы немецких минных полей, выявил точное расположение проволочных заграждений и подготовил скрытые проходы в них. Сумел разведать вражеские минные поля даже между проволочными заграждениями и брустверами немецких траншей. Обнаружил и доставил в часть для исследования 6 новых образцов вражеских мин.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом частям 28-го стрелкового корпуса № 041/н от 24 июля 1944 года красноармеец Давитая Александр Ионович награждён орденом Славы 3-й степени.

Разведчик 920-го отдельного корпусного сапёрного батальона (подчинённость та же) красноармеец Давитая Александр Ионович отважно действовал в летне-осенних сражениях 1944 года. С июня по октябрь 1944 года совершил свыше 20 вылазок для обследования вражеских минных полей и инженерных заграждений. Разведал 12 минных полей, 3 километра проволочных заграждений, выявил расположение 15 огневых точек.

В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции, обеспечивая наступление войск, разведал и разминировал свыше 200 километров дорог, 30 мостов, 4 переправы. При выполнении боевого задания 14 октября 1944 года по обеспечению атаки танкового подразделения был замечен охранением противника на нейтральной полосе и подвергнут ожесточённому пулемётно-миномётному обстрелу. Несмотря на это, продолжил выполнение боевой задачи и обнаружил противотанковое минное поле, а также проходы через него. При возвращении на свой передний край под огнём принёс с собой для образца немецкую противотанковую мину.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом войскам 60-й армии № 4/н от 28 января 1945 года красноармеец Давитая Александр Ионович награждён орденом Славы 2-й степени.

Разведчик 920-го отдельного корпусного сапёрного батальона (подчинённость та же, 4-й Украинский фронт) красноармеец Давитая Александр Ионович вновь отличился в ходе Моравско-Остравской наступательной операции. При подготовке к штурму города Троппау (ныне город Опава, Чехия) с 15 по 23 апреля 1945 года выполнял приказ по разведке системы оборонительных сооружений противника. Установил расположение минных полей и инженерных заграждений, разведал и оборудовал вешками маршруты передвижения войск. Кроме того, выявил расположение 2-х дотов противника. Установленные сведения о немецкой обороне облегчили действия штурмовым группам.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года красноармеец Давитая Александр Ионович награждён орденом Славы 1-й степени.

В 1946 году старший сержант А. И. Давитая был демобилизован.

Жил в городе Цхакая Грузинской ССР (с 1989 - город Сенаки). Работал маляром в строительном тресте № 5. Участник Парада на Красной площади в Москве 9.5.1985 в ознаменование 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Награды 

Орден Отечественной войны I степени (6.04.1985)
 Орден Славы 1-й степени (15 мая 1946)
 Орден Славы 2-й степени (  28.01.1945)
 Орден Славы 3-й степени (24.7.1944)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)
 ряд медалей

Память 
На могиле героя установлен надгробный памятник.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 [az-libr.ru/Persons/000/Src/0003/f129207f.shtml Давитая Александр Ионович ]
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы